Harrison County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Harrison County (Indiana) – okres státu Indiana
 Harrison County (Iowa) – okres státu Iowa
 Harrison County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Harrison County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Harrison County (Missouri) – okres státu Missouri
 Harrison County (Ohio) – okres státu Ohio
 Harrison County (Texas) – okres státu Texas
 Harrison County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie